О́льга Ива́новна Котляро́ва (род. , Свердловск) — российская бегунья, чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр.

В начале своей спортивной карьеры Ольга Котлярова в основном выступала на дистанции 400 м и выиграла бронзовую медаль в составе российской эстафеты на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Стала чемпионкой мира в эстафете на чемпионате мира 1999 года в Севилье.

В 2005 году Ольга Котлярова перешла на дистанцию 800 м, в которой стала победительницей на чемпионате Европы 2006 года.

Проходила спортивную подготовку у Виктора Гусаренко и Рифа Табабилова.

Изучала государственное и муниципальное управление в Уральской академии государственной службы, а также бухгалтерский учет и аудит в Уральском государственном экономическом университете.

Работала в администрации Екатеринбурга в информационно-аналитическом департаменте, затем перешла в министерство образования Свердловской области.

Примечания

Ссылки 

 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Екатеринбурге
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Бегуны на короткие дистанции России
Заслуженные мастера спорта России
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике